Burmesen steht für:
 alle Einwohner von Myanmar (ehemals als Burma bezeichnet)
 speziell die im ehemaligen Burma wohnenden Mitglieder der Ethnie der Bamar
 Synonym für Katzen der Rasse Burma-Katze